

Patronymes 

 Augustin Gimmi (1631-1696), abbé à l'Abbaye de Kreuzlingen
 Cécile Gimmi (1886-1954), sculptrice russo-suisse, épouse de Wilhelm Gimmi
 Karl Gimmi (1870-1955 ou 1960), sculpteur allemand
 Kurt Gimmi (1936-2003), coureur cycliste professionnel suisse
 Wilhelm Gimmi (1886-1965), artiste peintre, dessinateur et lithographe suisse

Autres 
 , single de Makoto Kawamoto (Epic/Sony)